Таро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 95 км на захід від Діжона, 38 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Таро на сайті французького Національного інституту географії
 Таро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна